William Burges ist der Name folgender Personen:

* William Burges (Politiker) (1806/1808–1876), australischer Politiker
 William Burges (Architekt) (1827–1881), britischer Architekt

Siehe auch:
 William Burgess